Attucks School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Attucks School (Kansas City, Missouri), NRHP-ID: 91001150
 Attucks School (Vinita, Oklahoma), NRHP-ID: 09000974